Американський штат Луїзіана поділяється на 64 парафії.

Луїзіана